Насыров — тюркская фамилия. Женская форма .

Известные носители 
 Насыров, Бекеш — первый секретарь Кашкадарьинского областного комитета КП Узбекистана.
 Насыров, Габделькаюм Габденнасырович (Каюм Насыри, 1825—1902) — татарский учёный-этнограф, литератор и просветитель.
 Насыров, Гиният Галиакберович (1929—1980) — агроном совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Насыров, Досжан Силатдинович (род. 1927) — востоковед.
 Насыров, Евгений Габдлбарыевич (род. 1982) — российский самбист.
 Насыров, Имаметдин Низаметдинович (Имай Насыри, 1898—1942) — башкирский писатель, журналист, общественный деятель.
 Насыров, Имин Мумунович (род. 1937) — депутат ВС Республики Казахстан.
 Насыров, Исламжан Касымжанович (род. 1998) — российский футболист.
 Насыров, Исмаил (1914 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Насыров, Мекан (род. 1982) — туркменский футболист, тренер.
 Насыров, Михаил Рафаилович (род. 1982) — российский боксёр.
 Насыров, Мурат Исмаилович (1969—2007) — певец и композитор.
 Насыров, Рауф Хаевич (1935—2014) — советский башкирский писатель, журналист.
 Насыров, Хамракул (1904—1978) — новатор сельскохозяйственного производства, дважды Герой Социалистического Труда.
 Насыров, Шакир Гиниятович (1913—1968) — башкирский писатель и переводчик, журналист.
 Насыров, Юнер Яруллович (1935—2002) — художник.
 Насыров, Юсуф Саидович (1932—2007) — доктор биологических наук.